Grupp A i Copa América 2019 avgjordes under perioden 14–22 juni 2019. Grupp bestod av Bolivia, värdlandet Brasilien, Peru och Venezuela.

Brasilien, Venezuela och Peru gick vidare till kvartsfinal.

Deltagande lag
 , 36:e deltagande.
 Tidigare bästa resultat; mästare åtta gånger (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007)
 , 27:e deltagande.
 Tidigare bästa resultat; mästare en gång (1963)
 , 18:e deltagande.
 Tidigare bästa resultat; fjärdeplacering (2011)
 , 32:a deltagande.
 Tidigare bästa resultat; mästare (1939, 1975)

Poängtabell

Matchresultat

Brasilien mot Bolivia

Venezuela mot Peru

Bolivia mot Peru

Brasilien mot Venezuela

Peru mot Brasilien

Bolivia mot Venezuela

Referenser

A